George Anca () a fost un scriitor român specializat în indianistică, traducător și eseist privind literatura sanscrită, literatura antropologică cu volume privind scriitorii români interesați de literatura orientală. A participat la Congresul Mondial de Antropologie și Etnologie din India și la Conferința Mondială de Indologie, New Delhi, 21-23 noiembrie 2015.

Studii, specializări, titluri, medalii 

Studii de filologie 1965, doctorat 1974 – Universitatea din București.
Specializări: Universitatea din Roma (1973), limba și literatura italiană), Universitatea din Delhi (1981), limba și literatura sanscrită). Doctor în filologie (Univ. București, 1975). Certificate and Diploma Course in Romanian, University of Delhi, 1981. Medalia „Comenius” (Praga), Premiul „Mihai Eminescu” (Drobeta Turnu Severin), Distinguished Guest of Indian Council of Cultural Relations, Cetățean de onoare al municipiului Râmnicu-Vâlcea, Medalia revistei «Sămănătorul Tismana».

Activitate profesională 

Radiodifuziunea Română (1967-1969); redactor, „Colocvii” (1969-1971); inspector, Ministerul Învățământului (1971-1976); lector universitar, Facultatea de Ziaristică, București (1976-1977); lector/professor visiting, Universitatea din Delhi (1977-1984; 2002-2003); director, Biblioteca Centrală a Institutului Politehnic București (1984-1987); director general, Biblioteca Pedagogica Națională „I.C. Petrescu” (din 1988); profesor asociat, Universitatea din Oradea; conferențiar, Universitatea „Valahia” din Târgoviște, actualmente pensionar, implicat în numeroase asociații, fundații, uniuni de creație.

Activitate asociativă, colocvii 

Membru Uniunea Scriitorilor din România; președinte, Asociația Culturală Româno-Indiană; președinte 
fondator, Academia Internațională „Mihai Eminescu”; membru, International Union of Anthropological and Ethnological Sciences, vicepreședinte al Societății de Etnologie din România; membru al Romanian Group for Pugwash și altele asemenea.
 Colocviile de Marți au loc la Centrul Socio-cultural „Jean - Louis Calderon”, din București, grupând partenerii: Asociația Culturală Româno-Indiană, Academia Internațională Mihai Eminescu, Societatea de Etnologie din România, Fundația Alexandru Philippide, Asociația Culturală Aromâmească, Fundația Dumitru Drăghicescu, Fundația Culturală Ithaca, Liceul de Artă Dinu Lipatti, Centrul Român de Istoria Presei, Teatrul Robert Calul. Format: Addresses, Intervenții, Teatru de poezie, Întâlniri, (Re)lansări de cărți și publicații, Concerte, Proiecte, Portrete, Ateliere Creative. Vezi ca exemplu

Influența lui Mircea Eliade și Constantin Noica asupra stilului 

Primele Exerciții de religiologie, care au influențat scrierile de mai târziu ale lui George Anca, au fost primite prin scrisorile dintre el și Mircea Eliade, corespondență începută în 26 aprilie 1970 înainte de a-și da doctoratul în filologie. Scrisorile s-au trimis reciproc între 1970 și 12 ianuarie 1978 din București, Roma și Delhi, având în vedere că el era în aceea vreme un scriitor interzis de autoritățile române.
Dar spre deosebire de relația cu Constantin Noica cu care s-a văzut bilunar, timp de trei ani în București, cu Mircea Eliade nu s-a întâlnit  dar și-au trimis reciproc cărți. A fost perioada în care George Anca își prefigura stilul literar și tematicile abordate mai târziu în scrierile sale.

Volume aflate în Librăria Congresului SUA 

În baza de date Library of Congress Online Catalog  se află circa 25 din scrierile lui Anca, George, 1944-, din care amintim:

 Ibsenienii / George Anca.(2005)
 Literary anthropology / George Anca (2005)
 Sonete thailandeze / George Anca. (2000)
 Decasilab / George Anca. (1999)
 Indoeminescology & other anthropological papers / George Anca. (1994)
 Jayadeva's gitagovinda : Romanian dhvani version = [Gītagovindama / translated by] George Anca.(1983)
 De rerum aryae / George Anca. (1982)
 Poemele părinților / Gheorghe Anca. (1976)
 Manuscrisele de la marea vie / George Anca. (1996)
 Upasonhind : sonet român în două upanishade / George Anca. (1982)
 Haos, temniță, exil la Eminescu, Cotruș, Gyr și Stamatu : spre o hermeneutică a versului întemnițat și exilat / George Anca. (1995)
 Apocalipsa indiană : roman automitologic / George Anca. (1998)
 Doine în dodii / George Anca.(1997)
 Buddha : letters from the Buddahood to Eminescu / George Anca. (2005)

Alte opere  

Selecție din circa 50 cărți literare proprii, interpretări comparatiste, studii și comunicări la congrese de antropologie culturală, literatură, educație, biblioteconomie, politologie din numeroase țări.

 Invocații (1968)
 Eres (1970)
 Baudelaire și poeții români, 1974
 Poemele părinților (1976)
 10 Indian Poems (1978)
 Good luck, Radha, 1979
 Ek shanti (1981)
 De rerum Aryae (1982)
 Upasonhind (1982)
 Ardhanariswara (1982)
 Mantre (1982)
 Parinior (1982)
 Mantre (1982)
 Pancinci (1982)
 India. Memorii la mijlocul vieții, 1982
 Pancinci, 1982
 Norul vestitor (Kalidasa) (1983)
 Gitagovinda (Jayadeva), 1983
 Sonet (1984)
 Gitagovinda de Jayadeva (trad. (1983)
 Meghaduta de Kalidasa (trad. (1984)
 XII by Horace Gange, 1984
 Eminescu’s Luceafărul in Sanskrit (1983)
 50 doine lui Ilie Ilașcu (1994)
 Indoeminescology (1994)
 The Buddha (1994)
 Haos, temnita, exil la Eminescu, Cotrus, Gyr si Stamatu: spre o hermeneutica a versului întemnitat si exilat, (1995)
 Articles on education, 1995
 Doina cu variațiuni, 1995
 Manuscrisele de la Marea Vie  (1996)
 Apokalipsa indiana, vol. 1 - Maica Medeea la Paris (1997)
 Doine în dodii, 1997
 Miongdang, 1997
 Teatru sub clopot, 1997
 Mureșan Eminescu, 1997
 Templu în elicopter, 1997
 Lumea fără coloana lui Brâncuși, 1997
 Ion Iuga în India, 1997
 ApoKalipsa indiana: roman automitologic, 1998
 Waste, 1998
 Sub clopot, 1998
 Beauty and Prison, 1998
 Pelasgos (1999)
 Decasilab, 1999
 From Thaivilasa to Cosmic Library, 1999
 Ramayanic Ahimsa, 1999
 Balada Calcuttei, 2000
 Sonete thailandeze, 2000
 Orientopoetica: fenomenul chinez avanseaza (2000) 
 Malta versus Trinidad, 2000
 Aesthetic Anthropology, 2000
 Edgar, who does (not) need libraries,  (2001)
 Toward a L.M.C. gypsy library,  (2001) 
 Baudelaire si poetii romani. Corespondente ale spiritului poetic,  (2001)
 Mamma Trinidad, 2001
 Milarepa: 100.000 parabole  (2001)
 Apokalipsa indiana, vol. 2 - Frica de Orient  (2001)
 ApoKALIpsa Indiana, vol. 3 - Buddha si colonelul  (2001)
 ApoKALIpsa Indiana, vol. 4 - Furnici albe (2001)
 Poeston. Edgar Poe nemainascut in Boston/Edgar Poe born no more in Boston (2001) 
 ApoKALIpsa Indiana, vol. 5 - Sanskritikon (2002)
 Apokalipsa indiana VII. Dodii 18-58  (2002)
 La Gioia, 2002
 Dharma hindusă (trad., (2002)
 Dodii, 2002
 Prima ultima, 2003
 Transbudhvana and other poems  (2003)
 Maiastra in dodii: fractal 60  (2003)
 Măslinii din Uffizi, 2003
 In search of Joy, 2003
 ApoKALIpsa Indiana, vol. 8 - În recunoaștere, 2003
 Transbudhvana and other poems, 2004
 Maroc după tată, 2004
 New York Ramayana, 2004
 Nefertiti & Borges, 2004
 Gramatica sanscrită în versiunea lui Eminescu (2004)
 Tangoul tigrului (2005)
 Ibsenienii, 2005
Vol. 2 	Diploma de sinucidere, 2005
Vol. 3 	Tu, 2006
Vol. 6 	Zapezi hawaiiene, 2006
Vol. 7 	Rechinuri, 2006
 Literary Anthropology, 2005
 Glose despre ahimsa, 2006
 Finish Romania, 2006
 A la Reine de Maillane, 2006 
 Digital Kali, 2006 
 Cenușa lui Eliade (2007);
 Roboam, 2007
 Paparuda, 2007
 Astă-seară se joacă Noica, 2008
 Târgoviște – India, 2008
 Partea Nimănui, 2010
 Mantra Eminescu - autoexcerpte(2011);
 Paparuda, 2011
 Scenometrie Teatrux, 2011
 Dodii pe viață, 2014
 Barba lui Hegel, 2014
 Păguboșii lui Șiva, 2015
 Colocvii. Portrete (2017);
 Scene cantos, 2017
 Gandhi la Teatrul Alexandra, 2018
 Avatar 12 - Dodii nume, 2018
 Saraswati, 2018
 Ruda canon, 2019

Recomandări:
Literary Anthropology, Ed. Bibliotheca, 2005; New York Ramayana, Academia Internațională „Mihai 
Eminescu” (AIME), 2005; Ibsenienii (7 volume), Ed. Oscar Print, 2005-2006; Tangoul Tigrului, Ed. AIME, 2005; Sanskritikon, Ed. AIME, 2002;  Manuscrisele de la Marea Vie, Majadahonda, 1996; Haos, temniță și exil la Eminescu, Cotruș, Gyr și Stamatu, Majadahonda, 1995; Articles on Education, Biblioteca Pedagogică Națională/Consiliul Europei, 1995 Indoeminescology , AIME, 1994
Poezie:Invocații,1968; Poemele părinților, 1976; 10 Indian Poems, 1978; Ek shanti, 1981; De rerum Aryae, 1982; Upasonhind, 1982; Ardhanariswara, 1982; Mantre, 1982; Sonhind, 1982; Norul vestitor (Kalidasa), 1983; Gitagovinda (Jayadeva), 1983; Sonet, 1984; Decasilab, 1990; 50 doine lui Ilie Ilașcu, 1994; Doina cu variațiuni, 1995; Manuscrisele de la Marea Vie, 1996; Doine în dodii, 1997; Waste, 1998; Decasilab, 1999; Balada Calcuttei, 2000; Sonete thailandeze, 2000; Orientopoetica, 2000; Malta versus Trinidad, 2000; Mama Trinidad, 2001; Milarepa, 2001; Dodii, 2002; Măiastra în dodii, 2003; Transbudhvana, 2004; Maroc după tată, 2004; New York Ramayana, 2004; Nefertiti & Borges, 2004; Finish Romania, 2006; A la Reine de Maillane, 2006; Cenușa lui Eliade, 2007; Târgoviște - India, 2008; Partea Nimănui, 2010; Paparuda, 2011; Dodii pe viață, 2014; Saraswati, 2018; Ruda canon, 2019.      
Proză:Eres, 1970; Parinior, 1982; India. Memorii la mijlocul vieții, 1982; The Buddha, 1994; ApoKALIpsa indiană (9 volume), 1994-2007; Maica Medeea la Paris, 1997; Miongdang, 1997; Sub clopot, 1998; Pelasgos, 1999; Frica de Orient, 2001; Buddha și colonelul, 2001; Furnici albe, 2001; Poeston, 2001; Baudelaire, 2001; La Gioia, 2002; Sanskritikon, 2002; Măslinii din Uffizi, 2003; În recunoaștere, 2003; Tangoul Tigrului, 2005; Ibsenienii (7 volume), 2005-2006; Diplomă de sinucidere, 2005; Rechinuri, 2006; Digital Kali, 2006; Zăpezi hawaiiene, 2006; Roboam, 2007; Paparada, Dacia XXI, 2011; Barba lui Hegel, 2014; Păguboșii lui Șiva, 2015.

Teatru:Good luck, Radha, 1979; Pancinci, 1982; XII by Horace Gange, 1984; Teatru sub clopot, 1997; Mureșan Eminescu, 1997; Templu în elicopter, 1997; Astă-seară se joacă Noica, 2008; Scenometrie teatrux, 2011; Scene cantos, 2017; Gandhi la Teatrul Alexandra, 2018.

Eseuri:Baudelaire și poeții români, 2001; Indoeminescology, 1994; Articles on Education, 1995; Haos, temniță și exil la Eminescu, Cotruș, Gyr și Stamatu, 1995; Lumea fără coloana lui Brâncuși, 1997; Ion Iuga în India, 1997; Beauty and Prison, 1998; From Thaivilasa to Cosmic Library, 1999; Ramayanic Ahimsa, 1999; Aesthetic Anthropology, 2000; In search of Joy, 2003; Literary Anthropology, 2005; Glose despre ahimsa, 2006; Exerciții de religiologie, 2009.

Filme:Romul Ladea (1974); Constantin Brâncuși (1976); India în literaturile europene (1979).

Ediții îngrijite:Semnul că nu cunoaștem eclipsa: antologie de poezii ale cadrelor didactice. București, Editura Didactică și Pedagogică, 1975; Texts for Certificate and Diploma in Romanian language. Delhi, University of Delhi, 1981; Romanian classics in Sanskrit, AIME. Delhi, 1982; Dyviagraha / Luceafărul de Mihai Eminescu. București, Editura AIME, 1983.

Traduceri:

- În română (selectiv): Gramatica fanteziei de Gianni Rodari (Editura Didactică și Pedagogică, 1980; Editura Humanitas, 2010); Norul vestitor de Kalisada (Academia Internațională Mihai Eminescu, Delhi, 1981); Gitagovinda  de Jayadeva, 1989; Lumea stranie a lui Eugen Ionescu de Faust Brădescu (Majadahonda, 2002); Bhagavad Gita (2015) etc.

- Din românește (selectiv): Târgoviște - India (Târgoviște, Editura Bibliotheca, 2006); Metaphor prince de Toma George Maiorescu (Amazon, 2011);  My Epic de Rodica Anca, Delhi (Cambridge, 2013); Noua cetate a lui Dumnezeu de Dumitru Drăghicescu (2014); Rostiri de Pranab Mukherjee (Târgoviște, Editura Bibliotheca, 2016); Bhagavad Gita (București, Editura Semne, 2017).

(din românește): 
Cele trei probe legionare: elemente de doctrina / Faust Bradescu ; trad. din lb. franceza de George Anca, 2000
Dâmbovita 2002: (micromonografii) / Mihai Gabriel Popescu ; [fotogr.: Eugen Ghinea, Ovidiu Tonea] ; [transl. from Romanian: Alexandra-Maria Anca, George Anca], 2003
Troite din judetul Dâmbovita/ Doina Petrescu ; trad. din lb. româna: Alexandra-Maria Anca si George Anca ; tiparita cu binecuvântarea Inalt Preasfintitului Dr. Nifon Mihaita, Arhiepiscopul Târgovistei, 2003
Am vazut magnolie plângând : poeme / Vasile Menzel ; trad. în franceza Isabela Dimitriu ; trad. în engleza George Anca, 2009
The Prince of Metaphor at the Metaphysics Court/ Toma George Maiorescu ; transl. from Romanian by George Anca, 2010
Introducere in jainism/ Rudi Jansma, Sneh Rani Jain ; tradusa în engleza de Rudi Jansma ; în româneste de George Anca, 2011

 Proiecte realizate 

 25 de ani de limbă română în India, 2002-2003, București-Delhi (cf. presa din cele două țări);
 Studii și cercetări româno-provensale, convenție 2003, Saint-Remy-de-Provence
 Studii românești la Universitatea din Turku, 2006;
 Bucharest American Corner, acord-grant 2006

 Comunicări. Studii 

 Teatrul No și misterele tibetane,Universitatea București, 1964
 The Correspondence and Dodia in the Creation System, Congresul Internațional de Cibernetică și Sisteme, București, 1975
 Universal Values of țe Romanian Culture, Indian Institute for World Cultutre, Bangalore, India, 1978
 Anthropomorphism in Mihai Eminescu’s Creation, Xth International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences (ICAES), New Delhi, 1978
 Sanskrit and Romanian Poetics, în Studies on Indo-Asian Art and Culture, vol.VI, International Academy for Indian Culture, New Delhi, octombrie, 1980
 Sanskrit Romance Ontopoetics, în Modern Art and Poetry, New Delhi, 1981
 Death and Freedom in Romania, Pugwash, Trento, ianuarie 1990
 Symbols in a Post-Revolution, ICAES, Lisabona, septembrie 1990
 Romanian Cultural Developments. Mihai Eminescu, Columbia University, New York, octombrie 1990
 The Beauty of Peoples, IFLA, New Delhi, septembrie 1992
 Good things in educated people’s worst doings,WAER, Jerusalem, iunie 1993
 Between Social Cannibalism and Beauty of Peoples, ICAES, Mexico, august 1993
 From Utraquism to Multicultural Education, WAER, Creta, mai  1997
 Beauty and Prison, ICAES, Williamsburg, SUA, 1998
 From thai Vilasa to Cosmic Library, IFLA, Bangkok, 1999
 Edgar, Who does (not) need libraries, IFLA, Boston, 2001
 Indological Studies in Romania, Nehru University, New Delhi, martie 2003
 In Search of Joy, ICAES, Florența, iulie 2003
 From Bloodshed to Orange Revolution, Pugwash, Andalo, ianuarie 2005

 Publicații tipărite unde a publicat ca redactor sau jurnalist 

 Colocvii, redactor, (1969-1971)
 Luceafărul, jurnalist, (1971-1972)
 The Milky Way, Delhi, 1978-79
 Latinitas, Delhi, 1981-84
 Liber, din 25 decembrie 1989
 Trivium, din 2003
 Sămănătorul, din octombrie 2013

 Interviuri 

A fost intervievat, în afară de presa română, de TV Montecarlo (28 ianuarie 1990), TV Națională indiană Doordarshan (1978) și de ziarele Nai Dunya din Indore (1977), Nav Bharat Time din Delhi (1983)
La 12 iunie 2010 este chemat în Australia, pentru emisiunea în limba română, la Radio 3zzz din Melbourne.

 Bibliografie 
 
 Despre George Anca, AIME, București, 2003, 215 p.
 Marian Popa: Anca,  Bibliotheca, Târgoviște, 2013 (212 p), reeditată la TipoMoldova,Iași, 2013 (215 p.)
 Ioan Ladea: Jurnalul din Quito Comandat de George Anca, Ed. A.P.P., 1999, București
Se mai pot consulta:
The World of Learning, Who’s Who în România; Dicționarul general al literaturii române, al Academiei Române, Dicționarul Biografic al Scriitorilor Români

Note

Legături externe 

La Conferința Mondială de Indologie, Delhi, 21-23 noiembrie 2015

Nașteri în 1944
Decese în 2020
Traducători români
Scriitori români din secolul al XX-lea
Scriitori români din secolul al XXI-lea